Бой у Каракула — кавалерийский бой, произошедший 31 мая 1854 года в Малой Валахии у посёлка Каракул, в ходе Крымской войны между русским разведывательным отрядом и османской конницей.

По приказу генерала Липранди отряд под командованием полковника А. Н. Карамзина выдвинулся из города Слатины с целью рекогносцировки позиций турок у посёлка Каракул. Карамзин имел предписание двигаться к селению Владулени, остановиться на ночлег вблизи речки Ольтец и выслать сильный разъезд (конный патруль) к Каракулу, чтобы проверить — не занят ли он неприятелем. Если противника там не окажется, то отряд должен был проследовать выше по реке Ольтец и выйти к селению Балаш, где также могли находиться неприятельские силы. Если же турок не окажется и там, перейти Ольтец по мосту у посёлка Мериллы и затем вернуться в Слатину. На всю операцию отводилось три дня. Запланированная операция представляла собой глубокий разведывательный рейд.

Отряд состоял из трёх эскадронов Александрийских гусар, сотни Донского 48 казачьего полка и был усилен четырьмя орудиями. Пройдя около 28 километров, русские остановились у селения Владулени на реке Ольтец, где местные жители указали на наличие турецкой конницы в посёлке Каракул. Карамзин приказал идти к посёлку, не предприняв каких-либо мер для проверки полученных сведений, в результате чего отряд, перейдя в полном составе по узкому мосту через ручей Тезлуй, внезапно столкнулся с регулярной конницей противника (около 800 сабель), занимавшей высоту перед Каракулом. Не обращая внимания на советы офицеров начать отступление, Карамзин приказал кавалерии выстроиться в боевой порядок, а орудиям занять позиции для огневой поддержки атаки. Сразу после открытия огня орудиями, гусары были внезапно атакованы с флангов иррегулярной турецкой конницей (около 3000 сабель). Атаковавшая турецкая конница стремилась отрезать русский отряд от моста через Тезлуй, тогда как русская кавалерия, пытаясь обеспечить своей артиллерии отход к мосту, предприняла несколько атак на противника. Тем не менее орудия не удалось переправить через Тезлуй, так как турки перебили тягловых лошадей и орудия пришлось бросить. Во время боя Карамзин погиб.

Карамзин, окруженный турками, сопротивлялся долго и отчаянно. На его трупе было потом обнаружено восемнадцать ран. Турки захватили все орудия, но не сумели задержать и взять в плен или перебить отряд. О Карамзине говорили, что только смерть спасла его от отдачи под военный суд. В общем выбыло из строя в этот день 19 офицеров и 132 солдата.

Литература 
 Тарле Е. В., Крымская война, ISBN 5-94661-049-X, ISBN 5-94661-050-3

Ссылки 
 
 Никольский Б. Липранди Павел Петрович, герой Крымской войны.
 Зайончковский А. М.  Восточная война 1853—1856 гг. Том 2. Часть 2.

Сражения по алфавиту
Сражения Крымской войны
Сражения 1854 года
Сражения Османской империи
Сражения в Румынии